Ђанфранко Зола (; 5. јул 1966, Олиена) је бивши италијански фудбалер, а тренутно фудбалски тренер. Током играчке каријере играо је на позицији нападача а до скора је радио као помоћни тренер у ФК Челси.

Клупска каријера 

Ђанфранко Зола је рођен у Олиени, на Сардинији, и у родном граду је почео омладинску каријеру у локалном клубу Корази. Сениорску каријеру је почео 1984. у Нуорезеу, да би две године касније потписао за екипу Тореса из Сасарија. Године 1989. прелази у Наполи, и одмах прве сезоне осваја Серију А. Золин саиграч у Наполију био је Марадона који је био на сличној позицији као и Зола. Марадона је имао велики утицај на Золу научивши га доста тога, а једна од ствари којих га је научио је и техника шутирања слободних удараца.

Са Наполијем Зола је освојио и Суперкуп Италије 1991. године, а 1993. прелази у Парму. Са Пармом 1995. осваја Куп УЕФА.

Новембра 1996. године Зола прелази у енглески Челси, и облачи дрес са бројем 25. Његова прва сезона у Челсију је била одлична, и тако је помогао екипи да освоји ФА куп. На путу до финала је постигао четири гола, од којих је један са око 25 метара Ливерпулу који је на том мечу водио са 2:0, али је Челси преокренуо на 4:2. Следеће сезоне са Челсијем је освојио 3 трофеја: Лига куп Енглеске, Куп победника купова и Европски суперкуп. На финалном мечу Купа победника купова против Штутгарта није био у стартној постави, али је зато постигао победоносни гол у истом минуту у којем је ушао у игру. Тако се Челси по други пут у историји домогао великог европског трофеја.

У Челсијевој првој сезони у Лиги шампиона 1999/00. Зола је био један од кључних играча екипе. Те сезоне Челси је дошао до четвртфинала такмичења где је испао од Барселоне, а у првом мечу Зола је постигао погодак из слободног ударца. Исте сезоне Зола са Челсијем још једанпут осваја ФА куп. Због својих година Золини наступи су постајали ограничени, поготово доласком два нападача Џимија Флојда Хаселбајнка и Ејдура Гуђонсена. Међутим, Хаселбајнк је у својој првој сезони сезони имао одличну сарадњу са Золом и заједно су постигли 32 гола те сезоне (Зола 9 голова, Хаселбајнк 23 гола).

Сезоне 2001/02. Зола игра све ређе од доласка италијанског тренера Клаудија Ранијерија. Наредна сезона је била његова последња у Челсију, а те сезоне је постигао највише голова по сезони откако је дошао у лондонски клуб. Постигао је 16 голова, а последњи гол за Челси је био лоб ударац против Евертона. Зола је 2003. проглашен за најбољег Челсијевог играча свих времена од стране навијача. Укупно је за Челси одиграо 312 утакмица и постигао 80 голова.

Зола се 2003. године враћа на Сардинију и прелази у Каљари. Помаже екипи да се пласирају у Серију А, а каријеру завршава 2005. године тако што на својој последњој утакмици постиже два гола против Јувентуса.

Репрезентација 

Зола је дебитовао за репрезентацију Италије 13. новембра 1991. у квалификационом мечу за Европско првенство против Норвешке. На Светском првенству 1994. одиграо је само један меч против Нигерије у осмини финала, на том мечу је ушао као замена у 65. минуту и добио је црвени картон након само 10 минута проведених на терену.

Зола је две године касније играо на Европском првенству где је промашио једанаестерац против Немачке, након чега је Италија изненађујуће испала у првом колу.

Године 1998. Зола се повукао из репрезентације, за коју је укупно одиграо 35 утакмица и постигао 10 голова.

Тренерска каријера 

Зола је започео своју тренерску каријеру као помоћни тренер репрезентације Италије до 21 године.

Септембра 2008. године Зола постаје тренер Вест Хем јунајтеда. Зола је био похваљен због убацивања доста младих играча. Сезоне 2009/10. је завршио 17. на табели, само једно место изнад зоне испадања. Зола је добио отказ, а наследник му је био Аврам Грант.

Године 2012. Зола је постао тренер Вотфорда. Са Вотфордом је у првој сезони стигао до финала плеј-офа за улазак у Премијер лигу, где је Вотфорд изгубио од Кристал паласа резултатом 1:0.

2018. је постао помоћни тренер у ФК Челси.

Трофеји 

Наполи
 Серија А: 1989/90
 Суперкуп Италије: 1990

Парма
 Куп УЕФА: 1994/95.
 Европски суперкуп: 1993

Челси
 ФА куп (2): 1996/97, 1999/00
 Лига куп Енглеске (1): 1997/98
 Куп победника купова (1): 1997/98
 Европски суперкуп (1): 1998

Индивидуални
 Фудбалер године у Енглеској по избору новинара: 1997
 Челсијев фудбалер године: 1999, 2003
 Енглеска фудбалска кућа славних: 2006

Референце

Спољашње везе 

 Профил на сајту transfermarkt.co.uk

Рођени 1966.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Наполија
Фудбалери Парме
Фудбалери Челсија
Фудбалери Каљарија
Нападачи у фудбалу‎
Италијански фудбалски тренери
Фудбалери на Светском првенству 1994.
Фудбалери на Европском првенству 1996.